

Христианство

Русское православие

Приходы

Освящённые до 1917 года

Освящённые после 1917 года 

 Часовня в честь святого Николая Чудотворца (ул. Осипенко)
 Храм в честь Иоанна Кронштадтского (Рубёжное кладбище)
 Храм в честь Святого мученика Трифона (ул. Ново-Вокзальная, 108)
 Храм в честь Святителя Митрофана, епископа Воронежского (ул. Лейтенанта Шмидта, 1а)
 Храм в честь Святителя Николая (п. Берёза, квартал 2, строение 9)
 Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (парк «Дружбы»)Архитектор — Юрий Харитонов.
 Часовня в честь жён-мироносиц (пересечение Московского шоссе и проспекта Масленникова)
 Часовня в честь святой равноапостольной царицы Елены (ул. Стара-Загора, 271А)
 Храм в честь святых Царственных мучеников (ул. Ерошевского, 29)
 Часовня во имя великомученика и целителя Пантелеймона (Санаторий имени В. П. Чкалова)
 Храм во имя святого преподобного Серафима Саровского (Октябрьская набережная)Архитектор — Юрий Харитонов.
 Храм в честь священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого (посёлок Кряж)
 Храм Похвалы Пресвятой Богородицы (Металлург)Архитектор — Юрий Харитонов.
 Храм в честь Смоленской иконы Божией матери (пос. Управленческий, пересечение улиц Сергея Лазо и Парижской Коммуны)
 Храм в честь равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены (Острогожский проезд, 6)
 Храм в честь Иконы Божией Матери «Знамение»  (Студёный овраг, 34Б)
 Храм в честь преподобного Силуана Афонского (проспект Кирова, 42а)
 Храм в честь Святителя Луки Крымского (ул. Александра Матросова, 2А/1)
 Церковь Иоакима и Анны (ул. Стара Загора, 269А)
 Православный приход в честь святых князей Петра и Февронии — покровителей семьи (ул. Стара Загора, 222а)

Монастыри

Старообрядчество

Русская православная старообрядческая церковь 
Община старообрядцев Белокриницкой иерархии официально зарегистрирована 22 декабря 1906 года Самарским губернским правлением.

Русская Древлеправославная Церковь 
Самарская община Русской Древлеправославной церкви (Новозыбковской иерархии, дореволюционное наименование — «беглопоповцы») насчитывает несколько сотен человек. Самарская община Русской Древлеправославной Церкви — одна из крупнейших старообрядческих общин Самары.

Древлеправославная поморская церковь 
Первые поморцы поселились в Самаре в середине XIX века. С началом Первой мировой войны сюда стали
стекаться беженцы из прифронтовых территорий, в их числе было более ста семей старообрядцев из разных губерний. Почти все они становились прихожанами самарской общины. В конце 1929 года общину распустили. И только 19 августа 1991 года была зарегистрирована «Община Древлеправославной церкви Поморского закона Брачного согласия», которая в наше время является одной из крупнейших старообрядческих общин Самары.

Армянская апостольская церковь 

Первая самарская армянская община «Святой Гевонд» была основана в октябре 1918 года. Община добилась разрешения у местной власти на открытие молитвенного дома армяно-григорианской церкви и учредила своё церковно-приходское попечительство. В 1922 году церковь была закрыта, а в июле 1929 года община прекратила своё существование. Второе рождение армянской общины состоялось в 1995 году.

Католицизм 

В середине XIX века в Самаре существовала довольно большая католическая община. Для совершения богослужений приезжал священник из Казани. Католический приход в Самаре появился лишь в 1888 году.

Протестантизм

Лютеранство

Баптизм 

Первые баптистские общины на самарской земле появились в Новоузенском уезде в селах Малый Узень, Александров Гай, Орлов Гай в конце XIX века. Первое упоминание о баптистах в Самаре относится к 1898 году. Миссионерская деятельность их развернулась в среде самарских молокан. В 1902 году было совершено первое водное крещение на реке Самаре, что положило начало существованию самарской общины. К концу XX века самарская община баптистов является одним из крупнейших центров баптизма в России.

Полноевангельская церковь

Ислам 

«Пятивременная» мечеть в виде молитвенного дома, находящегося во дворе дома имама, существовала в Самаре с 1856 года. Прихожане молились в разных частных домах, и была большая потребность в настоящей, добротной мечети. Самарские мусульмане обратились к симбирскому фабриканту Тимербулату Акчурину, который откликнулся на обращение своих единоверцев, купил участок земли и возвёл первую в Самаре мечеть.

Иудаизм

Источники

См. также 
Кладбища Самары

Ссылки 

Православие
 Самарская епархия
 Воскресенский кафедральный собор
 Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
 Храм в честь святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы
 Колокола и храмы Самарской области

Староверие
 Самарское староверие

Ислам
 Ислам в Самарской области

Баптизм
 Самарская церковь евангельских христиан-баптистов «Преображение»

Христиане веры евангельской
 проект «Добрые самаряне»

Самара